Sint-Wivinakerk (Overwinden)
 Sint-Wivinakerk (Vilvoorde)

Wivina